Kertész Imre (1926–2004) jogász, kriminológus, dandártábornok, újságíró
Kertész Imre (1929–2016) Nobel-díjas magyar író, műfordító